Northern Areas kan syfta på följande platser:

Australien 

 Northern Areas (region i Australien), South Australia,

Pakistan 

 Äldre namn på Gilgit-Baltistan, region, 

Robotskapade Australienförgreningar